Андрогин:
 Андрогин — мифологическое существо, соединяющее в себе мужские и женские признаки.
 Андрогин — человек, не подходящий под определение ни маскулинной, ни фемининной гендерной роли.